Hyalesthes är ett släkte av insekter. Hyalesthes ingår i familjen kilstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kilstritar
Hyalesthes